Rinchenia est un genre éteint de petits dinosaures appartenant à la famille des oviraptoridés, groupe de théropodes à plumes, dont les restes fossiles ont été trouvés dans le sud de la Mongolie. Il vivait à la fin du Crétacé supérieur. 

L'espèce type et seule espèce est Rinchenia mongoliensis.

Étymologie 
Les paléontologues ne nomment quasiment jamais les nouveaux fossiles qu'ils décrivent d'après leur nom ou leur prénom. Cette pratique, qui n'est pas interdite par le code international de nomenclature zoologique parait en effet discutable d'un point de vue éthique. Le paléontologue mongol Rinchen Barsbold a tout d'abord, en 1986, décrit les restes de Rinchenia comme appartenant à une nouvelle espèce d'Oviraptor (Oviraptor mongoliensis). Dans un ouvrage publié en 1997, il indique que le spécimen découvert est en fait différent du genre Oviraptor. Il le renomme en lui donnant un nom dérivé de son propre prénom : Rinchenia. Cependant en l'absence d'une nouvelle description du fossile, ce nouveau genre est alors considéré comme un nomen nudum. Rinchenia n'a été décrit, et son nom validé, qu'en  2004 dans le chapitre sur les oviraptorosaures d'un ouvrage sur les dinosaures. Ce chapitre a été rédigé par R. Barsbold, T. Maryanska et H. Osmólska.

Datation 
Rinchenia a été découvert dans les sédiments déposés en environnement continental de la formation géologique de Nemegt du bassin du même nom situé dans la province d'Ömnögovĭ dans la partie sud de la Mongolie. La formation est datée de la fin du Crétacé supérieur, du Maastrichtien inférieur, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Rinchenia n'est connu que par un seul spécimen (GI 100/32A) comprenant un crâne complet avec mandibules. Le reste du squelette inclut une partie de la colonne vertébrale, des membres, de la ceinture scapulaire, des os du pelvis et de la fourchette.
La taille de Rinchenia est similaire à celle d'Oviraptor, soit environ  de long, il apparaît cependant plus frêle que son « cousin ». Leurs crânes semblent cependant très différents (même si le crâne dOviraptor est mal connu). Rinchenia possède en effet une crête osseuse bien développée sur la tête qui, à la différence d'autres oviraptoridés, intègrent plusieurs os du crâne.

Classification 
La phylogénie des oviraptoridés n'est pas encore stabilisée. Il y a cependant un consensus pour placer Rinchenia en position basale au sein de la famille des oviraptoridés comme en témoignent les cladogrammes de M. C. Lamanna  en 2014 présenté ci-dessous et celui de J. Lü  établi en 2016.

Cladogramme de M. C. Lamanna et ses collègues :

Notes et références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Oviraptorosauria

Oviraptorosauria
Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1986